Die Prva Liga RS 2011/12 war die insgesamt 17. Saison der Republika Srpska und die zehnte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 13. August 2011 und endete am 26. Mai 2012.

Meister wurde der FK Radnik Bijeljina.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2012/13 auf. Die letzten zwei Teams stiegen direkt in die drittklassige Druga Liga ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Der Zwölftplatzierte spielte gegen den Sieger der Play-offs aus der Druga Liga. Die Spiele fanden am 9. und 13. Juni 2012 statt.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com

2011
Fußballsaison 2011/12